István Kozma (1964-), footballeur hongrois 
 István Kozma (1939-1970), lutteur hongrois